Константи́н Его́ров:
 Егоров, Константин Александрович (1912—1940) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Константин Андреевич (1900—1973) — российский и советский футболист и тренер.
 Егоров, Константин Егорович (1814—1878) — военный архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Егоров, Константин Николаевич (? — не ранее 1917) — российский метролог.
 Егоров, Константин Петрович — директор ГСПЭИ № 56 НКЭП, лауреат Сталинской премии.